Ска́нер (, от  «пристально разглядывать, рассматривать») — устройство ввода, которое, анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт его цифровое изображение. Процесс получения этой копии называется сканированием.

 Сканер изображений и его разновидности:
 Ручной сканер — портативная разновидность сканера.
 Сканер штрихкода — устройство для считывания информации, представленной в виде штрихкода.
 Сканер киноплёнки — устройство для преобразования изображения на киноплёнке в цифровые файлы.
 3D-сканер — устройство для считывания формы объёмного объекта.
 Биометрические сканеры используются для целей идентификации личности, например:
 Сканер сетчатки глаза считывает рисунок сетчатки глаза;
 Сканер отпечатка пальца считывает папиллярный рисунок подушечки пальца руки.
 Сканер портов — программный инструмент в области сетевых технологий.
 Сканеры уязвимостей — программные или аппаратные средства для диагностики сетевых компьютеров на предмет возможных проблем в системе безопасности.
 Сканер в программировании — часть компилятора, осуществляющая лексический анализ.
 Сканирующий радиоприёмник — радиоприёмник, осуществляющий поиск радиопередачи на заданных частотах или в заданном диапазоне.
 Сканер (телепередача) — познавательная телепередача, состоящая из нескольких кратких сюжетов.

См. также 

 Сканёр — исторический город в Швеции
 Сканирующий электронный микроскоп